Mantis oder MANTIS bezeichnet:

 Mantis, eine Gattung der Fangschrecken
 Europäische Gottesanbeterin (Mantis religiosa), Art dieser Gattung
  Mantis, eine Gattung der Fangschreckenkrebse
 MANTIS (Betriebssystem), ein Open-Source-Betriebssystem für eingebettete Geräte
 MANTIS (Flugabwehrsystem), ein Luft-Nahbereichsverteidigungssystem
 M.A.N.T.I.S., eine Fernsehserie
 Mantis Bug Tracker, eine Software zur Verwaltung von Fehlern
 BAE Mantis, ein unbemanntes Fluggerät
 eine Achterbahn in Cedar Point, siehe Rougarou
 MANTIS, eine ältere 4GL-Interpreter-Computersprache für Dialoganwendungen auf Großrechnersystemen
 ein Hersteller von Gartengeräten und Motorhacken
 den Markennamen des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Loring Design & Manufacturing
 Sir Mantis, ein deutscher Rapper

Mantis ist der Familienname folgender Personen:
 Panagiotis Mantis (* 1981), griechischer Segler

Siehe auch:
 Lord Mantis, eine 2005 gegründete US-amerikanische Sludge-Band

Abkürzung